Les élections municipales néerlandaises de 2018 ont lieu le  afin de renouveler pour quatre ans les conseillers municipaux des Pays-Bas dans 335 municipalités.

Ces élections voient la montée du parti Gauche Verte qui devient la quatrième force politique, tandis que le CDA et le PvdA enregistrent des baisses.Le Parti pour la liberté quadruple son nombre de conseillers municipaux, notamment parce que le parti s'est présenté dans un plus grand nombre de municipalités à ces élections.

Résultats

Nationaux

Amsterdam

Notes et références 

Pays-Bas, municipales
Politique en mars 2018
Élections municipales aux Pays-Bas
2018 aux Pays-Bas